Il grande amore (La vieille fille) – film del 1939 diretto da Edmund Goulding
La vieille fille (La vieille fille) – film del 1972 diretto da Jean-Pierre Blanc